Teodoro Obiang ist der Name folgender Personen:

* Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (* 1942), äquatorialguineischer Politiker; Präsident seit 1979
 Teodoro Nguema Obiang Mangue (* 1969), äquatorialguineischer Politiker; Sohn des Präsidenten